Harrogate – città del Regno Unito nella contea inglese del North Yorkshire
 Harrogate – distretto con status di borough del North Yorkshire, Regno Unito 
 Harrogate – comune statunitense del Tennessee
 Harrogate Town Football Club – società calcistica inglese